Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1960 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 23 en 24 januari 1960 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 29 schaatsers uit 9 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Knut Johannesen, die de Europese titel in 1959 te Göteborg had veroverd. De Johannesen, veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1960
Langebaanschaatsen in 1960
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1960